Умный выключатель () — выключатель света, способный действовать автоматически и управляться со смартфона.

Это одно из наиболее востребованных и одновременно наиболее гибких исполнительных устройств в домашней автоматизации.

Конструкция и принцип работы 

Умный выключатель замыкает и размыкает электрическую цепь (соответственно включая и выключая свет) так же, как обычный клавишный выключатель.

При этом умный выключатель оборудован радиоприемником, который позволяет ему получать команды и отправлять информацию о своем состоянии (включен / выключен) на контроллер домашней автоматизации или напрямую на смартфон владельца (строго говоря, в обоих случаях для беспроводной связи используется интернет-роутер).

Как правило умный выключатель - не полноценный выключатель с рамкой и клавишами, а небольшой управляющий модуль, который устанавливается в подрозетник позади обычного выключателя.

Таким образом выключатель сохраняет свою обычную функциональность с возможностью управлять светом при помощи клавиш, но одновременно приобретает "умные" функции. Владелец получает возможность управлять им со смартфона или настроить автоматическую работу, например включение и выключение по расписанию или при срабатывании нужного датчика.

В то же время ряд производителей, например Belkin и Lutron в США, выпускают умные выключатели с клавишей, которые ставятся вместо обычного выключателя.

Особенность конструкции умных выключателей - некоторые из них подключаются только к сети, в которой есть нейтральный провод. Тем не менее существуют умные выключатели, для которых нейтральный провод не нужен, в том числе большинство умных диммеров.

В зависимости от радиоволн, на которых они работают, различают умные выключатели на Wi-Fi, Z-Wave, ZigBee, Bluetooth и некоторые другие.

Умный диммер 

Умный выключатель с функцией диммирования, то есть возможностью не только включать и выключать свет, но и регулировать его яркость, называется умным диммером. В остальном их функции совпадают: умный диммер так же способен работать автоматически и управляться со смартфона.

Диммер значительно расширяет сферу применения умных выключателей, например позволяет использовать свет для создания настроения или в качестве подсветки. С другой стороны, диммеры корректно работают не со всеми типа ламп, подходящие лампы специально помечают как "диммируемые".

Умный выключатель как умная розетка 

Умные выключатели без клавиш, то есть представляющие собой лишь управляющий модуль, можно устанавливать в подрозетник не только за обычный выключатель, но и за обычную розетку. В таком случае модуль автоматизирует розетку, превращая ее в умную розетку.

Дистанционный выключатель 

Дистанционный выключатель - устройство, которое выглядит как обычный выключатель, но фактически представляет собой пульт дистанционного управления. Как и обычный выключатель, он имеет рамку и клавишу, но не требует подключения к электросети, что позволяет установить его в любом удобном месте.

Поскольку дистанционный выключатель лишь отдает радиокоманды другим устройствам, он может работать только в паре с другим интеллектуальным устройством, например с умным выключателем, который получит сигнал и непосредственно включит или выключит светильник, или с умной розеткой, которая по команде дистанционного выключателя обесточит включенный в нее прибор.

Взаимодействие с другими устройствами 

Автономность умного выключателя зависит от его конструкции. Работающий на Wi-Fi выключатель может получать команды со смартфона владельца через обычный интернет-роутер, без устройств-посредников. Для удаленного управлении выключателями на Z-Wave и ZigBee дополнительно используется контроллер - управляющее устройство, которое служит посредником между смартфоном и выключателем, а также хранит пользовательские алгоритмы автоматизации (например, об автоматическом включении света в 7 утра) и обеспечивает их исполнение (соответственно, в 7 утра отдает выключателю команду зажечь свет).

Технологии домашней автоматизации позволяют настроить взаимодействие умного выключателя с другими устройствами, например включение и выключение света при срабатывании датчика движения или датчика открытия двери, при изменении яркости естественного света, при возгорании или протечке.

Включение света (например, если пользователь включает его клавишей) в свою очередь также может активировать работу других устройств, например климатической техники или динамиков с музыкой.

Использование 

Применения умных выключателей и диммеров основываются на трех их основных возможностях:
 обычное управление светом с помощью клавиш,
 удаленное управление светом с помощью смартфона,
 автоматическая работа светильников по указанным владельцем правилам.

Таким образом умные выключатели используются, чтобы:
 удаленно проверять, какие светильники остались включенными, и выключить их,
 автоматически включать или выключить свет по расписанию,
 автоматически включать свет, когда кто-то входит, и выключать, когда выходит,
 автоматически включать свет, когда в помещении темнеет, и наоборот,
 автоматически изменять яркость света по расписанию или по датчикам движения и света.

Примечания 

Светотехника
Умный дом
Автоматизация